Macabeo (en mayúscula cuando es nombre propio, en minúscula cuando es adjetivo) puede referirse a:

 La rebelión judía de los Macabeos contra los seleúcidas en el , especialmente:
 Matatías Macabeo, sacerdote judío martirizado por no renegar de su fe.
 Los libros de los Macabeos que narran la historia de los Macabeos, de los que hay al menos doce con ese nombre, entre los cuales los numerados del uno al cuatro pertenecen a los cánones bíblicos latino y oriental
 El Libro I de los Macabeos y el Libro II de los Macabeos, libros canónicos tanto para las diferentes Iglesias ortodoxas y orientales así como para la Iglesia católica.
 El Libro III de los Macabeos y el Libro IV de los Macabeos, libros canónicos para las diferentes Iglesias ortodoxas y orientales, pero no para la Iglesia católica.
 Revuelta de los macabeos, rebelión judía, que tuvo lugar de 167 a 160 a. C.

Otros usos
 Macabeo, una variedad de uva blanca de vinificación.
 Rollo macabeo, la expresión rollo macabeo como sinónimo de disertación larga y pesada.